Esteghlal ist der Name mehrerer Fußballvereine:

 Esteghlal Anzali aus der iranischen Hafenstadt Bandar Anzali
 Esteghlal-Kotayk Abovian aus der armenischen Stadt Abovian
 Esteghlal Kish aus der iranischen Stadt Kisch
 Esteghlal Ahvaz aus der iranischen Stadt Ahvaz
 Esteghlal Teheran aus der iranischen Hauptstadt Teheran